Strażnicy miasta (tytuł oryg. Stadens Hjältar) – szwedzki serial animowany.

W Polsce premiera serialu odbyła się 1 maja 2013 roku na kanałach JimJam i Polsat JimJam.

Opis fabuły 
Głównymi bohaterami serialu są radiowóz policyjny Paulie oraz wóz strażacki Fiona, które pomagają mieszkańcom małego miasteczka w ich codziennych problemach. Pojazdy odnajdują złodziei, gaszą pożary, i rozwiązują sprawy, dziejące się w ich okolicy. Wraz z przyjaciółmi przeżywają niesamowite przygody.

Wersja polska 
Udźwiękowienie wersji polskiej: na zlecenie SDT – Studio Sonido
Reżyseria i kierownictwo produkcji: Tomasz Niezgoda
Wystąpili:
 Joanna Jabłczyńska – Fiona
 Tomasz Bednarek – Paulie
 Mieczysław Morański – 
 Burmistrz,
 Frankie,
 Szybki Harry
 Jarosław Boberek – Rufus
 Zbigniew Suszyński – 
 Tom,
 MC Skrzek (odc. 22)
 Olga Szomańska – Alice Tubalska
 Anna Apostolakis
 Joanna Pach – 
 Cindy,
 Wheelie
 Adam Szyszkowski
 Piotr Warszawski – Hektor
 Daniel Wojsa
i inni

Lektor: Piotr Warszawski

Spis odcinków

Przypisy 

Szwedzkie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2011
Seriale telewizyjne zakończone w 2012